Col d'Izoard  (eller: Col de l’Izoard) er et bjergpas i de franske alper i departementet Hautes-Alpes. Pashøjden er 2.360 m.o.h. Det er muligt at passere det fra midt juni til midt oktober via vejen D902, der forbinder Briançon i nord med Guil-floden i Queyras-dalen og ender i Guillestre mod syd. Sydsiden af den øverste del før passet er meget karrakteristisk, og benævnes på fransk som Casse Déserte (noget i retning af forstenet og forladt). 

Vejen over passet blev bygget i perioden 1893-1897 under ledelse af General Baron Berge, for hvem, der på toppen i 1934, blev opført et mindesmærke. Passet indgår med mellemrum som en del af Tour de France ruten. Passet har fra nordsiden en gennemsnitlig stigning på 5,8% og fra syd på 4,3% Der findes et mindre museum på toppen der formidler div. cykelbegivenheder.

Geologi 
De atypiske søjlestrukturer, der især er synlige i området omkring 'Casse Déserte', har sin oprindelse i forbindelse med dannelsen af Alperne. To forskellige typer af kalklag, det første dannet ved sedimentering på bunden af Tethyshavet i Trias-tiden (250 mio. år siden) og det andet i Kridt-tiden (140 mio. år siden), blev i forbindelse med dannelsen af Alperne (40 mio. år siden) vendt om på hovedet. Sulfat-rigt vand er sidenhen trængt ind i Trias laget og har medvirket til en cementering (gips-struktur). Efterfølgende har den almindelige erosion bevirket, at kridttids lagene, der eroderes hurtigere, har efterladt de nu bemærkelsesværdige søjlestrukturer.

Galleri

Tour de France på Izoard-passet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Bjergpas i Frankrig
Bjergpas i Alperne
Izoard